«Святая кровь» () — кинофильм Алехандро Ходоровски. Участник программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 1989 году. В США фильм сначала получил рейтинг NC-17 из-за многочисленных сцен насилия, но в итоге вышел в прокат с рейтингом R (лица младше 17 лет допускаются к просмотру в сопровождении родителей).

Сюжет 
Парень по имени Феникс находится в больнице для душевнобольных. В детстве он стал свидетелем того, как его отец-циркач отрезал руки своей жене, религиозной фанатичке и лидеру секты «Святой крови», и покончил с собой. Парень сбегает из лечебницы и находит свою выжившую безрукую мать. Сам того не желая, он становится «руками» своей родительницы и по её приказаниям совершает страшные убийства.

Отзывы критики 
Фильм получил в основном положительные отзывы кинокритиков (например на Rotten Tomatoes 85 % на основе 39 рецензий) и вошёл в список пятисот лучших фильмов всех времён по версии журнала «Empire» под номером 476.

За роль Феникса в детстве Адан Ходоровски был удостоен премии «Сатурн».

В ролях 
 Аксель Ходоровски — Феникс
 Бланка Герра — Конча
 Гай Стокуэлл — Орго
 Тельма Тиксу — татуированная женщина
 Сабрина Деннисон — Альма
 Адан Ходоровски — юный Феникс
 Фавиола Эленка Тапиа — юная Альма
 Тео Ходоровски — сутенёр

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Алехандро Ходоровски
 Сценаристы: Алехандро Ходоровски, Роберто Леони, Клаудио Ардженто
 Продюсер: Клаудио Ардженто
 Композитор: Саймон Босуэлл
 Оператор-постановщик: Даниэль Наннуцци
 Монтажёр: Мауро Бонанни
 Художник-постановщик: Алехандро Луна
 Художник по костюмам: Толита Фугероа
 Гримёр: Альберто Лопес
 Звукорежиссёр: Люка Анцелотти

Номинации и награды 
 1989 — Номинация на приз Международного кинофестиваля в Каталонии (г. Сиджес) на лучший фильм — Алехандро Ходоровски
 1991 — премия «Сатурн»:
 лучший молодой актёр — Адан Ходоровски
 номинация на лучшую мужскую роль — Аксель Ходоровски
 номинация на лучшую женскую роль — Бланка Герра
 номинация на лучшую работу режиссёра — Алехандро Ходоровски
 номинация на лучший фильм ужасов
 номинация на лучшую музыку — Саймон Босуэлл
 номинация на лучшую молодую актрису — Фавиола Эленка Тапия

Саундтрек 
 «Caballo negro» Дамасо Педро Прадо
 «Lupita» Дамасо Педро Прадо
 «Mambo n. 8» Дамасо Педро Прадо
 «Cucurrucucu paloma» Томаса Мендеса
 «Alejandra» Энрике Моры
 «Donde estas corazon» Луиса Мартинеса Серрано
 «Dejame llorar» Альфонсо Эспарса Отео
 «Marcha zacatecas» Хенаро Кодины
 «Besame mucho» Консуэло Веласкеса
 «No volvere» Эспериона и Кортасара
 «Las bicicletas» в аранжировке Луиса Маганьи
 «Marcha funebre» в аранжировке Луиса Маганьи
 «De este lado de aca» в аранжировке Алонсо Хименеса
 «La Barca de Oro» Абундио Мартинеса (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры Мексики
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы Алехандро Ходоровски
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов Мексики
Фильмы ужасов 1989 года
Фильмы-триллеры Италии
Фильмы Италии 1989 года
Фильмы о цирке
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы на тематику трансгендерности
Независимые фильмы Италии
Независимые фильмы Мексики
Фильмы-слэшеры
Фильмы ужасов о клоунах